Ляпоров — фамилия.

Известные носители:
 Ляпоров, Алексей Васильевич (род. 1979) — российский сценарист и продюсер.